La competizione della pistola 50 metri di tiro a segno ai Giochi della XVII Olimpiade si è svolta i giorni 5 e 6 settembre 1960 al Poligono di Tiro Umberto I a Roma.

Risultati

Qualificazioni 
Due gruppi di qualificazioni. 4 riprese da 10 colpi. I migliori 27 di ogni gruppo accedevano alla finale

1 Gruppo

2 Gruppo

Finale 
6 riprese da 10 colpi.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

P2